Khalifeh ist der Familienname folgender Personen:

Imane Khalifeh (1955–1995), libanesische Friedensaktivistin
Sahar Khalifeh (* 1942), palästinensische Schriftstellerin